Klobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Klobben (Geta, Åland),  (5 ha)
 Klobben (Brändö, Åland),  (27 ha)
 Klobben (Kumlinge, Åland),  (18 ha)
 Klobben, Houtskär, Åboland,  (1 ha)
 Klobben, Raseborg, Nyland,  (1 ha)
 Klobben, Hangö, Nyland,  (1 ha)
 Klobben (del av Kälkö, Ingå), Nyland, 
 Klobben (söder om Degerölandet, Ingå), Nyland,  (3 ha)
 Klobben, Sjundeå, Nyland,  (24 ha)
 Klobben, Helsingfors, Nyland,  (1 ha)
 Klobben, del av Sarvsalö, Lovisa, Nyland,  (27 km²)

Se även
Klobb
Klobban
Klobbarna
Norra Klobben
Södra klobben
Kobben

Robotskapade Finlandförgreningar